Die Bush’s $50,000 Waco Showdown 2015 waren ein Freiluft-Tennisturnier für Damen in Waco. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 2. bis 8. November 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Waco
Hurd Tennis Center